Bragado (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Bragado (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Bragado (Vila Pouca de Aguiar), een plaats in de Portugese gemeente Vila Pouca de Aguiar